Artère tympanique peut faire référence à :

 L'artère tympanique antérieure 
 L'artère tympanique inférieure 
 L'artère tympanique postérieure 
 L'artère tympanique supérieure

tympanique